Трегу́бова — жіноча форма російського прізвища Трегубов. Відомі носії:
 Трегубова Валентина Михайлівна (1926—2010) — український скульптор малих форм. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1970).
 Трегубова Ірина Іллівна (1914—1994) — радянський, український кінооператор.
 Трегубова Лідія Петрівна (1911—2000) — українська скульпторка.
 Трегубова Олена Вікторівна (нар. 1973) — російська журналістка, яка перша взяла інтерв'ю та видала книжку про Путіна і одна з перших втікачів від терору путінського режиму
 Трегубова Тетяна Олександрівна (1937, Запоріжжя) — український архітектор.

Див. також 
 Трегубов

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ